História da Arte em Portugal é o nome de uma obra dividida em 9 volumes, publicada no Porto entre 1942 e 1956. Tendo o seu primeiro volume sido publicado por Aarão de Lacerda, esta obra é uma referência habitual entre a bibliografia de estudos que se dediquem ao tema em epígrafe.

Livros de Portugal